Владимирова Оксана Николаевна (р. 12 апреля 1973 года, г. Гатчина Ленинградской области) - доктор медицинских наук, ректор Федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ("ФГБУ ДПО СПбИУВЭК" Минтруда России), активный международный научный деятель в области социальной защиты инвалидов.

Биография 
Родилась 12 апреля 1973 года в городе Гатчина Ленинградской области в семье инженеров-энергетиков.

В 1996 году окончила Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени И. И. Мечникова по специальности «лечебное дело».

В 1999 году начала свою профессиональную деятельность в Санкт-Петербургском научно-практическом институте экспертизы труда инвалидов в должности младшего научного сотрудника под руководством профессора Шестакова В.П.

С 2001 года по 2017 год работала в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов в должностях старшего преподавателя, доцента, ученого секретаря под руководством профессора Шостка Г.Д., профессора Коробова М.В., профессора Помникова В.Г., в 2009 году Высшей аттестационной комиссией РФ присвоено ученое звание доцента.

С 2017 по 2021 год директор, руководитель научного направления Института реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России. 

С 2021 по настоящее время – ректор, профессор кафедры медико-социальной и психологической помощи ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России.

Является экспертом в области медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, сопровождаемого проживания и занятости, доступной среды маломобильных групп населения. На протяжении 20 лет профессиональная деятельность связана с научной и педагогической работой в сфере медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, разработкой методологических основ доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп инвалидности, мониторингом соблюдения прав инвалидов, сопровождаемым проживанием, управлением и экспертным сопровождением инновационных проектов в социальной сфере, организацией деятельности.

Научная деятельность 
В 2008 году Владимирова О.Н. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Социально-гигиенические аспекты инвалидности и реабилитация инвалидов вследствие профессиональных заболеваний», в 2020 году - докторскую диссертацию  на тему: «Система комплексной реабилитации инвалидов с ограничением мобильности», в которой представлено научное обоснование системы комплексной реабилитации инвалидов с ограничением мобильности на основании изучения их функционирования и жизнедеятельности в контексте доменов окружающей среды с позиций Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

Под руководством Владимировой О.Н. проводятся научные исследования по адаптации и использованию положений МКФ и Конвенции о правах инвалидов ООН в практике медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Проведен ряд работ по исследованию МКФ  в составе Сотрудничающих центров Всемирной Организации Здравоохранения, в т.ч. первого центра по изучению МКФ в Российской Федерации, созданного на базе Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов под руководством профессоров М.В.Коробова и Г.Д.Шостка в 1999 году.

Владимирова О.Н. является одним из авторов алгоритмов экспертно-реабилитационной диагностики потребностей инвалидов в мерах реабилитации с учетом их социально-бытового, социально средового и иных статусов, соавтором новых классификаций и критериев для установления инвалидности взрослым и детям с учетом доменов МКФ.

Разработала систему национального мониторинга макропоказателей для оценки системы реабилитации на уровне субъектов Российской Федерации, систему общероссийского мониторинга сопровождаемого проживания, в т.ч. для лиц с нарушениями ментальных функций, системы статистического учета показателей ранней помощи для детей и их семей. 

В 2022 году по инициативе Владимировой О.Н. создана научная школа в области медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации.

Владимирова О.Н. является соавтором более 500 научных трудов,  которые включают справочники и национальные руководства по медико-социальной экспертизе,учебники и методические пособия по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, член ассоциации врачей и специалистов медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Библиография 
Комплексная реабилитация инвалидов на современном этапе. Теоретические и прикладные аспекты – под редакцией Васильченко Е.М., Владимировой О.Н.  и др.(2022 г.)

соавтор (2021 г.)

Программа для автоматизированного сбора данных и обобщения информации субъектов Российской Федерации, оценки достигнутых значений индикаторов и показателей региональных "»дорожных карт» повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» – программа для ЭВМ 

Программа для автоматизированного сбора данных региональной системы субъекта Российской Федерации по показателям оценки региональной системы и их критериям – программа для ЭВМ, соавтор (2020 г.)

Программа для автоматизированного сбора данных мониторинга организации сопровождаемого проживания инвалидов в субъектах Российской Федерации – программа для ЭВМ, соавтор (2020 г.)

Программа для автоматизированного сбора данных мониторинга организации ранней помощи в субъектах Российской Федерации – программа для ЭВМ, соавтор (2020 г.)

Ранняя помощь детям и их семьям: теоретические и организационно-методические основы – методическое пособие, 2020 г. Авторы: Старобина Е.М., Лорер В.В., Владимирова О.Н., под ред. Пономаренко Г.Н.

Сопровождаемое проживание в Российской Федерации: методическое пособие, 2020 г. Авторы О. Н. Владимирова, Л. А. Кожушко, Э. Н. Демина [и др.], под ред. Пономаренко Г.Н.

Реабилитация инвалидов: Национальное руководство. Краткое издание, 2020 г., под ред. Пономаренко Г.Н.

Сопровождаемое проживание - инновационный опыт Санкт-Петербурга и его использование: методические рекомендации, 2020 г. Авторы Л. А. Кожушко, О. Н. Владимирова, Н. П. Лемке [и др.] 

Организация предоставления услуг ранней помощи детям и их семьям: Методическое пособие , 2019 г. Авторы Е. М. Старобина, О. Н. Владимирова, И. С. Ишутина [и др.], под ред. Пономаренко Г.Н.

«Руководство по реабилитации» — 2018 г. (ред. Пономаренко Г. Н.)

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры: сборник нормативно-правовых, организационно-распорядительных и методических документов: (учебно-методическое пособие), 2016 г. Авторы О. Н. Владимирова, Г. В. Колосова, М. А. Севастьянов

Педагогическая деятельность 
Более 20 лет преподает в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов. Основатель Международной конференции молодых ученых в сфере профилактики инвалидности, медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов.

По руководством Владимировой О.Н. разработаны национальная образовательная интерактивная платформа подготовки кадров в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и программы подготовки кадров в сфере медико-социальной экспертизы. 

При консультации и под руководством Владимировой О.Н. успешно защищены две кандидатские диссертации (в 2021 году - Ломоносова О.В., в 2022 году - Горяйнов И.В.) и одна докторская диссертация (2022 год - Севастьянов М.А.). На стадии завершения три кандидатских и две докторские диссертации.

Источники 
РБК - компании

Каталог организаций List-Org

Владимирова Оксана Николаевна

Руководство СПБИУВЭК

Кафедра медико-социальной и психологической помощи

Семейное положение 
Замужем. Две дочери.

Примечания

Ссылки 
 eLibrary.ru
 ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России
 Ассоциация врачей и специалистов медико-социальной экспертизы и реабилитации

Ректоры вузов России
Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии